Верони́ка Бори́совна Белоцерко́вская (род. 25 июня 1970, Одесса, УССР) — российская журналистка, фотограф, медиаменеджер, блогер, телеведущая, издатель и предприниматель, автор популярных кулинарных книг. Издатель журнала «Собака.ru». Владелица кулинарной школы на юге Франции. Лауреат премии «Медиаменеджер России» 2004 года в номинации «Журналы».

Биография 

Родилась 25 июня 1970 года в Одессе в семье инженера и учительницы русского языка. Училась в физико-математической школе № 239. 

Училась в Ленинградском технологическом институте. Увлеклась мультипликацией и поступила на Высшие режиссёрские курсы по специальностям режиссёра-аниматора и художника-постановщика на курс Юрия Норштейна.

До 2003 года занималась в основном рынком телевизионной рекламы, совладелец и генеральный директор агентства «Трэнд Санкт-Петербург». Владела журналами «Time Out Москва» и «Time Out Петербург» до продажи их в 2014 году медиахолдингу «С-Media».

Весной 2012 года на телеканале «Домашний» выходила видеоверсия кулинарных рецептов Вероники Белоцерковской «Французские уроки». В феврале 2014 года на канале СТС вышел четырёхсерийный документальный фильм «Пропрованс. Драматические истории» с участием Белоцерковской.

В 2014 году Белоцерковская снялась в ироническом видеоклипе группы «Ленинград» «Патриотка».

Уголовное дело 
В марте 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в отношении Белоцерковской было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации). По данным следствия, в марте 2022 года на своей публичной странице в социальной сети Инстаграм разместила несколько записей, где «под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства» и этим «дискредитировала органы государственной власти и Вооружённые силы Российской Федерации». Ведомство также отметило, что поскольку Белоцерковская «находится вне пределов Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении её в международный розыск». Газета «Коммерсантъ» в связи с этим отметила, что Белоцерковская стала одной из первых, кого привлекли к уголовной ответственности после принятия «закона о фейках». Сама Белоцерковская узнала об уголовном деле «из Telegram-каналов», поскольку не получала от Следственного комитета Российской Федерации никаких извещений. 13 мая 2022 года объявлена МВД России в розыск.

22 июля 2022 года Минюст РФ внёс Белоцерковскую в список физических лиц — «иностранных агентов».

6 февраля 2023 года Белоцерковская была заочно приговорена к 9 годам лишения свободы. Суд счел ее виновной в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Назначить такой срок просила сторона обвинения. Также ей на 5 лет запрещено администрировать сайты.

Личная жизнь 

В 2000 году вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского. До встречи с Белоцерковским уже четыре раза побывала замужем, у неё есть сын. В сентябре 2017 года отношения между Вероникой и Борисом Белоцерковскими ухудшились и в конце года в прессе появилась информация о разводе пары после 17 лет совместной жизни.
Живёт во Франции.

Издания 
 Рецептыши — Издательская группа Аттикус, КоЛибри — 2009 (ISBN 978-5-389-00722-2)
 Диетыши — КоЛибри — 2010 (ISBN 978-5-389-00805-2, 978-5-389-01142-7)
 Про еду. Про вино. Прованс — Эксмо — 2011 (ISBN 978-5-699-53546-0)
 Гастрономические рецептыши. — Эксмо — 2012 (ISBN 978-5-699-58598-4)
 Сделано в Италии. Гастрономические рецепты. В двух томах. — Эксмо — 2013 (ISBN 978-5-699-66869-4)

Книги «Гастрономические рецептыши» и «Сделано в Италии» вышли также в электронных версиях — в виде мобильных приложений.

Отзывы о книгах 

Первая же книга Белоцерковской — «Рецептыши» — вызвала массу откликов, как положительных, так и отрицательных.

Рецензенты отмечали в книгах простоту и понятность рецептов, хотя и экзотичность некоторых продуктов, «логичную и понятную последовательность простых действий», качество авторских фотографий. Но больше внимания СМИ уделяли не содержанию книг, а проведению презентаций — как заметным событиям светской хроники.

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20061012111155/http://www.media-online.ru/index.php3?&id=19714
 Вероника Белоцерковская Пресс-портрет на Яндексе
 Автор Ника Белоцерковская на сайте издательства «Иностранка»
 Творческий путь Ники Белоцерковской. «Вокруг ТВ»
 Ника Белоцерковская на YTPO.Ru
 «Чтобы вкусно приготовить, я даю продуктам имена» Интервью газете «Комсомольская правда»
 Ника Белоцерковская и школа в Провансе. Интервью журналу «Татлер»
 Ника Белоцерковская: «Новогодний стол не требует жертв» Балтийское информационное агентство, 27 декабря 2011
 Рецепты, поражающие воображение. RUSSIA.RU, 25.12.2009 
 Ника Белоцерковская и её книги на сайте «Прочтение»
 Ника Белоцерковская в гостях у передачи «Попутчики» на радио «Эхо Москвы»
  на телеканале «СТС»
  Внимание! В этом видео используется нецензурная лексика.

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Авторы книг по кулинарии
Блогеры России
Женщины-фотографы
Люди, признанные в России «иностранными агентами»